Appleton kan syfta på 

 Appleton Estate – rom-tillverkare på Jamaica
 Appleton (månkrater) – nedslagskrater på månen

Personer
 Edward Victor Appleton (1892–1965), nobelpristagare i fysik
 Daniel Appleton (1785–1849), en amerikansk bokförläggare
 William Archibald Appleton (1859–1940), en engelsk fackföreningsman
 Jane Means Appleton Pierce, amerikansk presidentfru
 Nathan Appleton (1779–1861), politiker i USA:s representanthus
 Natalie Appleton (1973–), medlem i den brittiska musikgruppen All Saints
 Nicole Appleton (1974–), medlem i den brittiska musikgruppen All Saints

Geografi

Kanada 

 Appleton (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

Storbritannien 

 Appleton, Cheshire, förort och civil parish i Warrington,

USA 

 Appleton, Maine, Knox County, 
 Appleton, Minnesota, Swift County, 
 Appleton, Wisconsin, countyhuvudort, Outagamie County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar